Charles W. Chesnutt (1858-1932), Amerikaans schrijver en activist
 Cody Chesnutt (1968), Amerikaans muzikant
 Mark Chesnutt (1963), Amerikaans countryzanger
 Vic Chesnutt (1964-2009), Amerikaans componist en singer-songwriter

Zie ook 
 Chesnut (doorverwijspagina)
 Kastanje (Engels: chestnut)